Instructie
Opdracht (eerbewijs) in een boek of bij andere kunstwerken
Bestelling